Strömstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Strömstjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (2,2 ha)
Strömstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Strömstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Strömtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn